

Mitologia greca
Priamo – re di Troia durante la guerra di Troia 

 Priamo – nipote del precedente, e figlio di Polite

Onomastica
Priamo – nome proprio di persona italiano maschile